Jméno a příjmení Petr Punčochář má více nositelů:

 Petr Punčochář (politik) (* 1969) – český pedagog, sportovec, trenér a politik
 Petr Punčochář (* 1983) – český lední hokejista
 Petr Punčochář (hydrolog) – český hydrolog